Ручьёв — русская фамилия. Известные носители:
 Ручьёв, Александр Александрович (1899—1970) — советский композитор.
 Ручьёв, Борис Александрович (1913—1973) — русский советский поэт.

 Ручьёва, Наталья Михайловна (1960) — украинская шахматистка, гроссмейстер.